Генрі Куельяр (* 1955) — американський конгресмен.
 Густаво Куельяр (* 1992) — колумбійський футболіст, півзахисник клубу «Фламенго» та національної збірної Колумбії.
 Дієго Веласкес де Куельяр (1465—1524) — іспанський конкістадор, завойовник Куби.
 Жауме Куельяр (* 2001) — болівійський футболіст; нападник іспанського клубу « Луго» та збірної Болівії.
 Іван Куельяр (* 1984) — іспанський професіональний футболіст, воротар клубу «Леганес».
 Карлос Куельяр (* 1981) — іспанський футболіст, захисник клубу «Маккабі» (Петах-Тіква).
 Леонардо Куельяр (* 1952) — мексиканський футболіст, що грав на позиції півзахисника, зокрема, за клуб «УНАМ Пумас», а також національну збірну Мексики. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Луїс Франціско Куельяр (1940—2009) — колумбійський державний діяч.
 Маріано Енріке Кальво Куельяр (1782—1842) — болівійський державний діяч, упродовж нетривалого терміну 1841 року займав пост президента країни. Також обіймав посаду віце-президента за часів правління Андреса де Санта-Круса у 1835—1839 роках.
 Мігель Куельяр (1916—1985) — колумбійський шахіст.
 Ніколас Куельяр (1927—2010) — мексиканський художник.
 Франсіско де Куельяр (1562 — після 1606) — іспанський військовик і мореплавець.
 Хав'єр Перес де Куельяр (1920—2020) — перуанський державний діяч та дипломат. З 1 січня 1982 по 31 грудня 1991 рік був 5-м Генеральним секретарем ООН.
 Хесус Куельяр (* 1986) — аргентинський професійний боксер.

Куельяр — замок в провінції Сеговія.
 Куельяр — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Сеговія.
 Ластрас-де-Куельяр — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Сеговія.
 Мата-де-Куельяр — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Сеговія.
 Сан-Крістобаль-де-Куельяр — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Сеговія.
 Фреснеда-де-Куельяр — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Сеговія.

Буенавіста-де-Куельяр — місто в штаті Герреро.
 Буенавіста-де-Куельяр — муніципалітет в штаті Герреро.

Ейч-Куельяр-Естейтс — переписна місцевість в окрузі Старр штату Техас.
іспанські прізвища